Gottau ist der Name von:

 Jorge Gottau (1917–1994), Bischof von Añatuya.
 Gottau (Burg), ehemalige Burg bei Schönebeck (Elbe).